Zamek Królewski w Poznaniu – budowla z XIII wieku
 Zamek Cesarski w Poznaniu – budowla z 1910 roku